São José do Campestre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Campestre (ort), Rio Grande do Norte, 
 São José do Campestre (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar